De la Rue ist

 De La Rue (Unternehmen), Hersteller von Banknoten und Sicherheitsdokumenten
 De La Rue (Mondkrater), benannt nach Warren de la Rue

De la Rue ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de la Rue (* um 1460; † kurz vor dem 20. November 1518), Komponist und Sänger sowie Kleriker
 Warren De La Rue (1815–1889), britischer Astronom und Chemiker

Siehe auch:
 Rue
 Le Rue
 La Rue
 LaRue